Цоргонь ліга 2011/12 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (три кола). Чемпіонський титул здобув клуб «Жиліна».

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сениця взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Словаччини 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2011—2012
Словаччина
Словаччина